Воевода гнезненский — должностное лицо Речи Посполитой. Гнезненское воеводство существовало в 1768—1793 годах.

!